Olathe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Olathe (Colorado)
Olathe (Kansas)